Ла Ескалера има више значења:

 Ла Ескалера (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескалера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескалера (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескалера (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескалера (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескалера (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескалера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескалера (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ескалера, Ел Указ (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескалера (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескалера, Каса Бланка (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескалера (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескалера (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескалера (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескалера (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескалера (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескалера (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескалера (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескалера (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескалера (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Ескалера (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескалера (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескалера (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику